Уйсце () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пилский повят, Великопольское воеводство. Население — 7969 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бышки
 Хрустово
 Яблоново
 Крушево
 Луги-Уйске
 Мирослав
 Нова-Весь-Уйска
 Венглево

Прочие поселения 
 Брониславки
 Хайздры
 Нове
 Слюза-Нове
 Уйсце-Нотецке
 Уйсце-Ленг
 Жлобки

Соседние гмины 
 Гмина Ходзеж
 Гмина Чарнкув
 Гмина Качоры
 Пила
 Гмина Тшчанка

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства